Арола () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола.

Население составляет 279 человек (2008 г.), плотность населения составляет 47 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 28010. Телефонный код — 0323.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики